Мещеряки:
 Мещеряки — устаревшее название мишарей — субэтноса татар.
 Мещеряки — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.